Dans la mythologie romaine, Vulcain est l'équivalent du grec Héphaïstos. Le nom de cette divinité a inspiré les utilisations suivantes.

Armement 
 Vulcain est un canon de type Gatling d'un calibre de 20 mm.

Astronautique 
 Vulcain est le moteur du premier étage du lanceur spatial Ariane 5, et Ariane 6.

Astronomie 
 Vulcain est une planète hypothétique du système solaire.
 Vulcain est une plaine de Charon, satellite de Pluton.

Entomologie 
 Vulcain est le nom du papillon Vanessa atalanta, encore appelé Amiral.

Fiction 
 Les  Vulcains sont un peuple de la série télévisée Star Trek originaire de la planète Vulcain.
 Vulcain est le nom de l'armure de Ray dans l'animé Gun X Sword.
 La Forge de Vulcain est un album de bande dessinée de Roger Leloup.
 Vulcain est un personnage de fiction de Marvel Comics.
 Les Marteaux de Vulcain est un roman de Philip K. Dick.

Industrie 
 Vulcain est une entreprise d'horlogerie suisse.

Musique 
 Vulcain est un groupe de heavy metal français.

Sport 
 Vulcain est un groupe de spéléo de Lyon.

Véhicule 
 Vulcain est un bâtiment de la Marine nationale française.
 Vulcain (ex Phoenicia, ex Cronstadt), navire-atelier de la Marine nationale française (1921-1937).
 Vulcain est un engin d'essai du Laboratoire d'Essais Électriques de la SNCF.
 Vulcain est le dernier nom porté par le navire connu sous le nom de Commerce de Paris.

Voir aussi 

 Volcan